Mohamed Atta —— (Kafr al-Sheikh, 1 de setembre de 1968 – Nova York, 11 de setembre de 2001) va ser identificat per l'FBI com el pilot suïcida del vol 11 d'American Airlines, el primer avió a estavellar-se al World Trade Center durant els atacs terroristes de l'11 de setembre de 2001. Ara es creu que va ser el líder dels atacs. Va usar diferents alias i noms alternatius, incloent Mehan Atta, Mohammed Atta, Mohammad El Amir, Mohamed El Sayed, Muhammad Muhammad Al Amir Awag Al Sayyid Atta, i Muhammad Muhammad Al-Amir Awad Al Sayad. El testament que suposadament escrigué el 1996 mostra el seu nom com "Mohamed fill de Mohamed Elamir awad Elsayed".

Se'n sap més de Mohamed Atta que de cap altre dels segrestadors de l'11 de Setembre. En canvi, hi ha informes contradictoris, indicant que era en dos llocs alhora. Alguns informes poden ser poc fiables, i és possible que més d'una persona utilitzés la identitat d'Atta en diverses ocasions.

Se sap també, que mentre preparava els atemptats, s'allotjà durant uns dies en un hotel de Salou.

Alumnes de la Universitat del Caire
Morts a Nova York
Activistes egipcis
Membres d'al-Qaida